The Vile Conception è un album studio del gruppo brutal death metal italiano Hour of Penance.

Tracce

Note

Collegamenti esterni 
 
  su metalitalia.com